Shut Up ("stai zitto" in lingua inglese) può riferirsi a:

Musica 
 Shut Up – singolo dei Madness del 1981
 Shut Up – singolo di Dhany del 2000
 Shut Up – singolo di Trick Daddy del 2000, dall'album Book of Thugs: Chapter AK Verse 47
 Shut Up! – album di Kelly Osbourne del 2002
 Shut Up – singolo dei The Black Eyed Peas del 2003, dall'album Elephunk
 Shut Up – singolo di Nick Lachey del 2003, dall'album SoulO
 Shut Up! – singolo dei Simple Plan del 2005, dall'album Still Not Getting Any...
 Shut Up – album di LaFee del 2008
 Shut Up – singolo di LaFee del 2008, dall'omonimo album

Altro 
 Shut Up! – programma di m2o